Контлалко има више значења:

 Контлалко (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Контлалко (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Контлалко (Сан Хуан де лос Куес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику